Тулубьево — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Переслегинской волости.

География 
Расположена на северо-западе района на реке Насва, в 30 км к северо-западу от райцентра Великие Луки и в 1 км к югу от деревни Овсище.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 73 жителя.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Горицкой волости.

Известные уроженцы 
 Гусаров, Дмитрий Яковлевич (1924—1995) — писатель, Заслуженный работник культуры РСФСР.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района